

Sigles 
FFO est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Festival du film d'Ostende ;
 Final Fantasy Online ;
 Forces françaises de l'Ouest, une unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale ;
 Fachverband der Fahrzeugindustrie Osterreichs ;
 Fédération France orchidées ;
 Fédération française d'ornithologie ;
 Fondation franco-ontarienne ;
 Fédération française d'orthodontie ;
 Fédération française d'Othello ;
 Francfort-sur-l'Oder ;
 Funds from operations ;
 False Flag Operation.

Code 
FFO est un code pouvant signifier :
 Wright-Patterson Air Force Base, selon la liste des codes AITA des aéroports.